Joseph Gareis ist der Name folgender Personen:

* Joseph Gareis (Bildhauer) (1778–1844), deutscher Bildhauer
 Joseph Gareis (Sänger) (1876–1959), deutscher Opernsänger (Bariton)